Here Comes Trouble è un album del 1992 del gruppo musicale Bad Company.

Tracce 
 How About That
 Stranger Than Fiction
 "Here Comes Trouble
 This Could Be the One
 Both Feet in the Water
 Take This Town
 What About You
 Little Angel
 Hold On to My Heart
 Brokenhearted
 My Only One

Collegamenti esterni